Carpocapsa è un nome comune con il quale s'indicano due lepidotteri tortricidi:

 Cydia pomonella, conosciuta comunemente anche come carpocapsa del melo;
 Cydia splendana, conosciuta comunemente anche come carpocapsa delle castagne.